Eredivisie (1997/1998) była 41. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna PSV Eindhoven. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Nikos Machlas, który w barwach klubu SBV Vitesse zdobył 34 gole.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie

Grupa 1

Grupa 2

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1998 w Holandii
1997 w Holandii